Carlos Augusto Osório Bordini (1847–1906), militar e administrador brasileiro;
 João Carlos Augusto Bordini (1810–1884), militar, banqueiro e político brasileiro.

Ver também
 Bordin

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua italiana